Le patronyme néerlandais ou flamand [Servaes] ou Servaas provient du prénom latin Servatius (fr.:Servais).

 Albert Servaes (1886-1966), peintre expressionniste belge ;
 Christine Servaes (1968- ), femme politique belge ;
 Dagny Servaes (1894-1961), actrice de théâtre et de cinéma germano-autrichienne ;
 Ernest Servaes réalisateur et producteur français de cinéma des années 1920 ; 
 Franz Servaes (1862-1947), écrivain, journaliste et critique allemand ;
 Mary Servaes (1919-1998), chanteuse néerlandaise, (Zangeres zonder Naam, en français : La Chanteuse sans nom).

Servaes est aussi un prénom. Pour les porteurs de ce prénom, voir :
 ''.

Patronyme flamand